Квалификация на Всемирные пляжные игры 2019 для зоны УЕФА — континентальный турнир по пляжному футболу, который прошел с 9 по 12 мая 2019 года в Салоу, Испания.

Мужчины

Регламент турнира 
В результате жеребьёвки определятся пары первого раунда плей-офф, а также станет известна полная сетка соревнований. Для квалификации на Игры необходимо выиграть два матча кряду.

Жеребьевка 
Жеребьевка пройдет 15 апреля 2019 года в Барселоне.

В первом раунде команды из первой корзины сыграют с командами из четвертой, а команды из второй с командами из третьей корзины соответственно.

Сетка 
Полуфиналисты получают путевку на Всемирные пляжные игры, однако выбывшие из четверть-финалов команды будут бороться за возможность сыграть стыковой матч. Выбывшие из 1/8 финала будут играть матчи дальше, но в статусе товарищеских.

Время матчей - Московское.

Матчи за 5-8 места

Товарищеские матчи (матчи за 9-16 места)

Матчи за 9-12 места

Матчи за 13-16 места

Итоговое положение команд

Женщины

Формат 
В круговом турнире сыграют женские сборные Испании, России, Швейцарии, Англии и Чехии. Команды занявшие первые два места получат путевки на Всемирные пляжные игры 2019.

Групповой этап 

Пляжный футбол
Всемирные пляжные игры 2019